Reloj puede referirse a:

 reloj, instrumento de medición de tiempo;
 reloj de ajedrez, aquel específicamente diseñado para este deporte;
 reloj atómico, aquel que basa su funcionamiento en una oscilación atómica;
 reloj de sol, aquel que utiliza el movimiento terrestre de traslación para indicar las horas;
 reloj cucú o reloj de cuco, aquel que en su mecanismo incluye autómatas;
 reloj de cuarzo;
 reloj de pulsera;
 reloj electrónico;
 reloj analógico;
 reloj digital;
 reloj de arena;
 señal de reloj;
 reloj despertador;
 reloj comparador;

 reloj molecular;
 reloj japonés;
 reloj de péndulo;
 reloj de bolsillo;
 reloj de agua o clepsidra, el que usa este elemento para su funcionamiento;

 Pico del Reloj, estribación en la provincia de Cádiz, España;
 Radio Reloj, radio cubana;
 Horologium, la constelación del reloj.
 el nombre común de la planta Erodium cicutarium;
 el nombre común de la planta Taraxacum officinale.

 Otros 
 El reloj, .
 Reloj, ;
 Museo del reloj''', ;